La Liga 2021/2022 är den 92:a säsongen av La Liga, Spaniens högsta division i fotboll. Säsongen inleddes den 12 augusti 2022 och är planerad att avslutas den 4 juni 2023.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Segunda División 2022/2023

Källor
Laliga.es

2022/2023
2022 i Spanien
2023 i Spanien
Fotbollssäsongen 2022/2023